Heikkilä est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Antti Heikkilä (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace
Jukka M. Heikkilä (né en 1966), écrivain finlandais
 (né en 1983), athlète finlandais
Kari Heikkilä (né en 1960), joueur finlandais de hockey sur glace
Lasse Heikkilä (né en 1934), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1977), nageuse finlandaise
 (né en 1971), éditeur de film finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de football
Väinö Heikkilä (1888-1943), athlète finlandais de cross-country
Venla Heikkilä (née en 1987), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Toponyme

Iso-Heikkilä, quartier de Turku

Voir aussi
(1947) Iso-Heikkilä, astéroïde de la ceinture principale
Observatoire d'Iso-Heikkilä, Turku en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois